Райс (округ, Канзас)
 Райс (округ, Міннесота)